Васи́ль Васи́льович Касья́н (  — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1985 року в місті Нововолинськ, закінчив 9 класів нововолинської ЗОШ № 5, по тому — нововолинське ВПУ.

Добровольцем пішов на фронт, захищав незалежність у складі полку «Азов», псевдо «Косий».

Перебував дома у відпустці, з якої повернувся до частини в першій декаді листопада. Загинув 12 листопада 2015 року, місце й обставини не уточнено — на сході України, тіло знайшли з ножовими пораненнями. У соцмережах повідомляли, що 12 листопада у міській лікарні Маріуполя помер військовослужбовець Національної гвардії України; очевидці зауважували, що у нього було ножове поранення в грудну клітку; однак слідство схиляється до версії самогубства. За словами батьків, син їм розповідав про конфлікт з командиром; слідчі, які від початку розслідували смерть, повідомляли батьків, що на тілі загиблого присутні виражені сліди насильства.

Без Василя лишилися мама Тамара Іванівна, батько Василь Петрович, донька (розведений з колишньою дружиною Юлією).

Похований на Старому кладовищі Нововолинська 24 листопада 2015 року.

Нагороди та вшанування 
 20 травня 2016-го в нововолинському ВПУ відкрито меморіальні дошки Василю Касьяну та Петру Морозу
 в грудні 2016 року на фасаді загальноосвітньої школи № 5 у Нововолинську відкрили меморіальну дошку Василю Касьяну.

Джерела 
 Відкрили меморіальну дошку нововолинському добровольцю батальйону «Азов» 
 Василь Касьян 
 Сьогодні проведуть в останню путь Василя Касьяна 
 «Сину „шиють“ самовбивство», — батько загиблого в АТО нововолинця Василя Касьяна 

Уродженці Нововолинська
Поховані в Нововолинську